Вы́дровые  — подсемейство куньих (Mustelidae), представители которого ведут водный образ жизни.

Описание 
У всех выдровых продолговатое тело, короткие лапы с перепонками между пальцами, длинный сильный хвост и круглая голова с притуплённой мордочкой. Наиболее крупные представители подсемейства достигают величины до одного метра и веса до 45 кг (гигантская выдра, калан). Их шерсть либо равномерно серо-коричневая, либо слегка пятнистая и чуть светлее у «воротничка» и на животе. На 1 мм² кожи у выдровых приходится более чем 1000 волосинок, что является самой густой шерстью в животном мире. Структура шерсти, состоящая из более длинных волос и мягкого подшёрстка, позволяет удерживать вокруг тела изолирующий слой воздуха даже при долгом пребывании в воде. Кроме того, будучи в воде выдровые могут закрывать свои маленькие уши и ноздри.

Распространение 
Выдровые распространены практические по всему миру и отсутствуют лишь в Австралии и на отдельных удалённых островах. Живут главным образом в воде, отлично умея плавать и нырять и населяя все виды внутренних водоёмов, а также скалистые берега морей. Как правило, они никогда не удаляются более чем на 500 м от воды. Иногда они прячутся в покинутых строениях других животных или под камнями, но всегда располагают и как минимум одним собственным сооружением, находящимся на берегу. Вход в него может находиться под водой, но само строение расположено всегда над уровнем воды. У некоторых видов оно состоит из нескольких ячеек.

Выдровые обычно делят обживаемые ими территории на ареалы. Территория самца, как правило, крупнее территории самки, однако оба ареала могут и пересекаться. Представители того же пола из ареала изгоняются.

Около 13 млн лет назад из Южной Азии в Центральную Европу (Альгой) и Восточную Африку проникли выдровые рода Vishnuonyx.

Образ жизни 
Выдровые передвигаются с помощью движений задних лап и хвоста. Они в состоянии быть до восьми минут под водой. На суше они передвигаются комбинацией из бега и скольжения. Несмотря на то, что их главной средой обитания является вода, по суше они могут преодолевать большие расстояния, например, зимой, когда им необходимо находить незамёрзшие водоёмы. При этом они могут развивать скорости до 30 км/ч. Выдровые могут быть активными и в дневное и в ночное время, но всё же предпочитают ночь.

Как и всё семейство куньих, выдровые являются хищниками. Свою пищу они, как правило, добывают в воде. Она состоит из рыбы, лягушек, крабов и других животных. У выдровых очень интенсивный обмен веществ и они вынуждены ежедневно съедать пищу в количествах до 15 % своего собственного веса (у каланов в зависимости от температуры воды вплоть до 25 %). В воде, температура которой составляет 10 °C, они должны ловить около 100 г рыбы в час, чтобы выжить. Большинство видов уделяют охоте от трёх до пяти часов в сутки, кормящие самки — до восьми часов.

У выдровых имеются хорошо развитые анальные железы, которыми они маркируют границы своей территории и с помощью которых они сообщают сородичам о своей силе или готовности к спариванию. В то время как самцы живут поодиночке, самки нередко образуют с потомством семейные группы до следующего периода плодовитости. Спаривание происходит в большинстве случаев поздней зимой или ранней весной, а рождение от одного до пяти детёнышей — в апреле или в мае. Детёныши весят при рождении около 130 г и становятся зрячими лишь спустя месяц. В возрасте двух месяцев мать начинает обучать их плавать. По истечении года они покидают мать и начинают самостоятельную жизнь. Половая зрелость наступает в конце второго или третьего года жизни.

Классификация 
База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database) признаёт 5 родов и 13 современных видов выдр, а также 1 вид, вымерший после 1500 года (японская выдра). В 2022 году роды Aonyx, Amblonyx и Lutrogale были синонимизированы с Lutra.
{{Начало скрытого блока
 |Заголовок = Подсемейство Выдровые (Lutrinae)Русские названия по 
 |Фон_заголовка = #D2B48C
}}

 Филогения 
Приведённая ниже кладограмма отображает результаты молекулярно-генетического анализа де Ферран и соавторов (2022):

 Угрозы 
Угрозы выдровым исходят от разрушения их жизненной сферы, загрязнения воды, повышенной концентрации пестицидов, сокращения популяции рыбы и охоты. Люди всё ещё рассматривают выдровых в качестве конкурентов за пропитание и охотятся на них, несмотря на запреты. И хотя во многих странах существуют проекты по разведению выдровых и выселению их в дикую природу, вышеперечисленные проблемы будут оставаться серьёзными угрозами популяциям выдровых.

 Примечания 

 Литература 
 Ronald M. Nowak: Walker’s Mammals of the World''. Johns Hopkins University Press, 1999 ISBN 0-8018-5789-9.